Приск () — имя, которое носили некоторые святые. Известны:
 Святой Приск, мученик. Пострадал вместе с Малхом и Александром в 260 году при императоре Валериане. Память 28 марта.
 Святой Приск, первый епископ Ночера. Память 9 мая.
 Святой Приск, мученик, офицер из римских легионеров. Пострадал вместе в 272 году при императоре Аврелиане. Память 26 мая..
 Святой Приск Африканский, епископ Капуи, V век. Память 1 сентября.
 Святой Приск, мученик. Пострадал вместе с Крискентом и Евгарием в Томи (Tomi) на Чёрном море. Память 1 октября.
 Святой Приск, епископ Ноланский (Priscus of Nola), IV или VI век.

См. также 
 Санто-Приско

Примечания